NKF (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk
Nederlandse Kogellager Fabriek
Nederlandse Kabelfabriek